Der Olympische Orden ist eine seit 1975 bestehende Auszeichnung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) für Menschen, die sich um die Olympischen Spiele verdient gemacht haben.

Beschreibung 
Der Olympische Orden wurde bis 1984 analog zu den Olympiamedaillen in den Klassen Bronze, Silber und Gold verliehen. Seit 1985 gibt es keine Unterteilung mehr in Silber und Bronze, der Orden wird seitdem nur noch in den Stufen Silber und Gold verliehen. Vor der Einführung des Olympischen Ordens wurden verdiente Personen mit dem Olympischen Diplom ausgezeichnet. Der erste hiermit Geehrte war 1904 der damalige US-Präsident Theodore Roosevelt.

Der Olympische Orden wird nur an Personen verliehen, die sich in besonderem Maße für die olympische Bewegung verdient gemacht haben. Auch posthume Auszeichnungen sind möglich. Institutionen, wie z. B. Vereine und Verbände, werden stattdessen mit dem Olympischen Pokal (Olympic Cup) ausgezeichnet. Dieser Pokal, von Pierre de Coubertin gestiftet, wird seit 1906 verliehen.

Zur Verleihung des Ordens wurde eine eigene Kommission gegründet, deren Vorsitzender der IOC-Präsident ist. Alle Vizepräsidenten des IOC müssen Mitglied der Kommission sein. Die Kommission erstellt Nominierungen und entscheidet dann über die Vergabe des Ordens. Aktuelle stimmberechtigte IOC-Mitglieder dürfen nicht nominiert werden. Die meisten Rezipienten erhalten ihre Orden während einer IOC-Session verliehen. Übergeber sind meist der IOC-Präsident, einer der Vizepräsidenten oder auch die Präsidenten der betreffenden NOKs. Dem Geehrten wird der Orden nach einer besonderen Formel überreicht:

Bei den Olympischen Winterspielen 1988 in Calgary sollten auch Reinhold Messner und Jerzy Kukuczka einen Olympischen Orden in Silber verliehen bekommen. Messner lehnte die Auszeichnung jedoch mit der Begründung ab, dass er so eine Neuauflage eines Wettbewerbs verhindern wolle. Kukuczka, der einen entscheidenden Unterschied zwischen der Ehrenmedaille des Olympischen Ordens und einer Olympiamedaille sah, nahm die Auszeichnung dagegen an.

Bislang (Stand November 2022) gab es 21 Rezipienten, die zwei Mal mit dem Olympischen Orden geehrt wurden. Unter anderem die rumänische Kunstturnerin Nadia Comăneci, die 1984 den Orden in Silber erhielt und 2004 erneut geehrt wurde. Mit 23 Jahren war sie 1984 die jüngste Person, die einen Olympischen Orden erhielt.

Erst ein Mal wurde ein verliehener Orden wieder zurückgegeben. Der 2006 mit dem Orden ausgezeichnete Hans Wilhelm Gäb gab 2016 aus Protest gegen die umstrittene Entscheidung des IOC, Russland nicht komplett von den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro zu verbannen, den Orden zurück. In einer Mitteilung schrieb er: „Ich möchte nicht die Auszeichnung einer Organisation tragen, welche die Ideale des Sports verrät.“ Mit dem Russisch-Ukrainischen Krieg wurden Dmitri Tschernyschenko, Dmitri Kosak und Wladimir Putin die Auszeichnungen aberkannt.

Rezipienten 
Nachfolgend eine Liste der Personen, denen seit 1975 der Olympische Orden verliehen wurde.

Olympischer Orden in Gold

Olympischer Orden in Silber

Olympischer Orden in Bronze

Siehe auch 
 Pierre-de-Coubertin-Medaille
 Olympische Symbole

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Olympische Auszeichnung
Erstverleihung 1975